Le nom Thomas Littleton peut désigner :
 Thomas Littleton (1422-1481), juriste anglais ;
 Thomas Littleton (1621-1681), homme politique anglais ;
 Thomas Littleton (1647-1709), homme politique anglais.